Stegobolus — рід грибів родини Graphidaceae. Назва вперше опублікована 1845 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Stegobolus відносять 30 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Montagne, J.P.F.C. 1845. Plantae Cellulares quas in insulis Philippinensibus a cl. Cuming collectae recensuit, observationibus non nullis descriptionibusque illustravit. London Journal of Botany. 4:3-11 — P.4

Роди грибів
Леканороміцети
Остропальні
Лишайники
Аскоміцети
 
1845 у науці